The Hollywood Vampires  – club per rockstar fondato da Alice Cooper negli anni settanta
 Hollywood Vampires  – supergruppo musicale fondato nel 2015
 Hollywood Vampires  – album degli L.A. Guns pubblicato nel 1991
 Hollywood Vampires  – album del gruppo omonimo pubblicato nel 2015